Науя́местис — топоним в Литве

 Науяместис (Вильнюс) — район Вильнюса
 Науяместис (местечко) — местечко в Паневежском районе